Коловратная машина:

 Паровой роторный двигатель, изобретённый в 80-х годах XIX-века русским изобретателем  Н. Н. Тверским.
 То же, что ротативная машина.